Peñuelas steht für:
 Peñuelas (Aguascalientes), Ort in Mexiko
 Peñuelas (Irapuato), Ort in Guanajuato, Mexiko
 Peñuelas (San Diego de la Unión), Ort in Guanajuato, Mexiko
 Peñuelas (San Francisco del Rincón), Ort in Guanajuato, Mexiko
 Peñuelas (Puerto Rico), Gemeinde Puerto Ricos
 Peñuelas (Granada), Ort in Spanien

 Las Peñuelas, Ort in Spanien
 Lago Peñuelas, Stausee in Chile